Лю́бушки (, , , ) — город, центр одноимённой общины в Боснии и Герцеговине, расположенный в историческом регионе Герцеговина. Административно является частью Западногерцеговинского кантона Федерации Боснии и Герцеговины.

Население

1971 год 
 Всего — 28 269 (100 %)
 Хорваты — 26 198 (92,67 %)
 Боснийцы — 1812 (6,40 %)
 Сербы — 118 (0,41 %)
 Югославы — 49 (0,17 %)
 Другие — 92 (0,35 %)

1991 год

Община 
 Всего — 28 340
 Хорваты — 26 127 (92,1 %)
 Боснийцы — 1592 (5,6 %)
 Югославы — 227 (0,8 %)
 Сербы — 65 (0,2 %)
 Другие — 329 (1,1 %)

Город 
 Всего — 4198 (100 %)
 Хорваты — 2658 (63,31 %)
 Боснийцы — 1174 (27,96 %)
 Сербы — 53 (1,26 %)
 Югославы — 180 (4,28 %)
 Другие — 133 (3,19 %)

История 
Город впервые упоминается в 1444 году. Название Любушки происходит от древнеславянского имени Либуса, жены Правителя Герцеговины Герцога Степана.

Югославские войны 
Во время боснийской войны в Любушках была штаб-квартира Хорватских Оборонительных Сил.

Бранимир Главаш, хорватский генерал-майор во время Войны в Хорватии был признан виновным в убийствах и пытках сербских мирных жителей в городе Осиек и приговорён к 10 годам лишения свободы. Тем не менее, Владимир Шишлагич, лидер политической партии «Хорватский Демократический союз Славонии и Бараньи», основанной Главашем после того, как он покинул Хорватское демократическое содружество, заявил на суде о том, что Главаш был «в ином месте». После этого Главаш сбежал из Хорватии в Любушки. Существует мнение, что он получил гражданство в Боснии и Герцеговине.

Спорт 
В городе существует гандбольный клуб ХГК «Извиджач» и футбольный клуб «Бигесте Любушки».

Известные люди 
 Ловро Шитович, писатель.
 Мехмед-бек Капетанович Любушак, политик и поэт.
 Иван Музыка, лидер Герцеговинского восстания (1875—1878).
 Петр Томич, герой Второй Мировой Войны, награждён медалью почёта.
 Векослав Вранчич, министр торговли Независимого государства Хорватия, писатель.
 Звонимир Ремета, писатель.
 Исидор Папо, врач-кардиохирург, доктор медицинских наук.
 Милислав Семиз, пилот Королевских ВВС Югославии.
 Луциан Кордич, поэт.
 Веселко Короман, писатель.
 Блаж Кралевич, командир Хорватских Оборонительных Сил Боснии и Герцеговины.
 Денис Бунтич, игрок хорватской сборной по гандболу.
 Мирко Алилович, игрок хорватской сборной по гандболу.
 Гордан Буноза, игрок боснийской сборной по футболу.

Примечания

Ссылки 
 http://www.ljubuski.info/
 http://www.ljubusaci.com/